Corro ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Pastor Corro (1953–2007), argentinischer Boxer
 Leonel Corro (* 1988), uruguayischer Fußballspieler
 Nahún Corro (1960–2022), mexikanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Coro (Begriffsklärung)
 Corros